Charles Brown (1867–1937) olimpiai bronzérmes amerikai roque-játékos
 Charles Brown (?–?) brit birkózó, olimpikon
 Charles Brown (?–?) kanadai teniszező, olimpikon
 Charles Brown (1922–1999) amerikai blues énekes, zongorista
 Charles Brown (1939) olimpiai bronzérmes amerikai ökölvívó
 Charles Brown (1947) olimpiai ezüstérmes amerikai jégkorongozó